Пупково — название населённых пунктов в России:

 Пупково — село в Дятьковском районе Брянской области.
 Пупково — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
Пупково — до 1965 г. название деревни Набережная в Кимрском районе Тверской области.